Pileus (lat. für „Haube“) bezeichnet:

 Pileus (Wolke), eine Wolkenformation
 Hut (Mykologie), Oberteil von Pilzen
 Pileus (Kleidung), eine im Altertum auf dem Scheitel getragene Filzkappe
 Pileus (Reptilien) die Gesamtheit der großen Schilde auf dem Oberkopf vieler Echsen und Schlangen